Le nom de Gibloux peut faire référence :
 au Gibloux, colline suisse du canton de Fribourg,
 à Gibloux, commune suisse du canton de Fribourg,
 à Estavayer-le-Gibloux, localité suisse de la commune de Gibloux du canton de Fribourg,
 à Villarsel-le-Gibloux, localité suisse de la commune de Gibloux du canton de Fribourg,
 au Festival du Gibloux, manifestation estivale ayant lieu à Vuisternens-en-Ogoz, en Suisse.